El Veïnat d'en Gasparó és un veïnat del terme comunal de la Bastida, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

Està situat en el terç septentrional-oriental del terme comunal de la Bastida, a poc més de 800 metres en línia recta al sud-oest del poble de la Bastida.

Està format per les cases de Can Gasparó, abans Mas d'en Laguerra, Ca l'Armengó, Ca l'Arcís i Can Gasparó, o Can Tarena.

Bibliografia

Referències 

Entitats de població del Rosselló
Geografia de la Bastida